Zkratka SHM může mít následující významy:
 ShM – samohybný minomet, například ShM vz.85 PRÁM-S
 Swedish House Mafia – hudební uskupení švédských DJ 
 Salesiánské hnutí mládeže